Визинга:

 Визинга — село в России, на юго-западе Республики Коми, административный центр Сысольского района и Визингского сельского поселения.
 Визинга — река в России, протекает в Архангельской области, Республике Коми.